

Geografia
 Colquitt – città degli Stati Uniti d'America, situata in Georgia

Persone
 Britton Colquitt – giocatore di football americano statunitense
 Craig Colquitt – ex giocatore di football americano statunitense
 Dustin Colquitt – giocatore di football americano statunitense
 Jimmy Colquitt – ex giocatore di football americano statunitense